Saint-Nicolas-des-Bois – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Manche.
 Saint-Nicolas-des-Bois – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Orne.